„На дъното“ може да се отнася за:
  (1902), пиеса от Максим Горки
 и няколко нейни филмови адаптации:
 На дъното (филм, 1936) с режисьор Жан Рьноар
 На дъното (филм, 1957) с режисьор Акира Куросава
 На дъното (филм, 1987), филм с режисьор Марек Каниевска